Coppa dei Campioni afro-asiatica
Coppa delle nazioni afro-asiatiche